Фразы риска (R-фразы; ) — стандартные факторы риска при обращении с опасными веществами, установленные в Приложении III Директивы 67/548/EEC ЕЭС «Согласование законов, предписаний и административных положений в отношении классификации, упаковки и маркировки опасных веществ».
Список факторов риска был переопубликован в Директиве 2001/59/EC Евросоюза.

Правила составления и расшифровки R-фраз 
См. Указания по безопасности R/S.

Перечень R-фраз 
(Фразы, соответствующие пропущенным номерам, были отменены или включены в другие фразы)

Стандартные сочетания R-фраз

Неиспользуемые R-фразы

См. также 
 Указания по безопасности R/S
 Фразы безопасности (S-фразы)
 Краткие характеристики опасности (H-фразы)
 Меры предосторожности (P-фразы)

Ссылки 

Международные стандарты
Техника безопасности
Появились в 1967 году